Omaans voetbalelftal (mannen)
 Omaans voetbalelftal (vrouwen)
 Omaans olympisch voetbalelftal (mannen)